Electric Vehicle Symposium, een van ‘s werelds grootste symposia over elektrische voertuigen
Europees vrijwilligerswerk (European Voluntary Service), een programma van de Europese Commissie
Evert Vermeer Stichting, een Nederlandse ngo
EVS (bedrijf), een Belgisch bedrijf in beeld- en videotechnologie
EVS (schaakvereniging), een schaakvereniging uit Valkenswaard